Га́рретт () — англоязычная фамилия, мужское имя и топоним.

Фамилии 
 Гарретт, Августус (1801—1848) — американский политик, дважды мэр Чикаго.
 Гарретт, Бетти (1919—2011) — американская актриса, певица и танцовщица.
 Гарретт, Бо (род. 1982) — американская актриса и модель.
 Гарретт, Брэд (род. 1960) — американский актёр-комик, продюсер и игрок в покер.
 Гарретт, Дениз (род. 1950) — американская джазовая певица (более известная под псевдонимом Ди Ди Бриджуотер).
 Гарретт, Джемма (род. 1981) — британская фотомодель.
 Гарретт, Дик (род. 1947) — американский баскетболист.
 Гарретт, Дэвид (род. 1980) — немецко-американский скрипач-виртуоз.
 Гарретт, Кенни (род. 1960) — американский джазовый музыкант, саксофонист, флейтист.
 Гарретт, Питер (род. 1953) — австралийский музыкант и общественный деятель.
 Гарретт, Пэт (1850—1908) — американский бармен, ковбой, охотник на бизонов, таможенный агент и шериф.
 
 Рэйчел Гарретт — персонаж вселенной «Звёздный путь».
 Гарретт, Сьюзи (1929—2002) — американская актриса и певица.
 Гарретт, Тея (род. 1992) — мальтийская певица.
 Гарретт, Шон (род. 1979) — американский рэпер и продюсер.

Имя 
 Биркгоф, Гаррет (1911—1996) — американский математик.
 Диллахант, Гаррет (род. 1964) — американский актёр кино и телевидения.
 Лиси, Энтони Гаррет (род. 1968) — американский физик-теоретик, официально не работающий ни в одном институте.
 Макнамара, Гарретт (род. 1967) — американский профессиональный сёрфер.
 Моррис, Гаррет (род. 1937) — американский актёр кино и телевидения.
 Нефф, Гарретт (род. 1984) — американский фотомодель.
 Райзман, Гарретт Эрин (род. 1968) — американский астронавт.
 
 Темпл, Гарретт (род. 1986) — американский профессиональный баскетболист.
 Уэсли, Гаррет, 1-й граф Морнингтон (1735—1781) — англо-ирландский политик и композитор, отец герцога Веллингтона.
 Фицджеральд, Гаррет (1926—2011) — премьер-министр Ирландии (1981—1982, 1982—1987).
 Хайнс, Гарретт (род. 1969) — американский бобслеист.
 Хедлунд, Гаррет (род. 1984) — американский киноактёр.
 Хобарт, Гаррет (1844—1899) — 24-й вице-президент США (1897—1899).

Топонимы США 
  — статистически обособленная местность в штате Вашингтон.
  — деревня в Иллинойсе.
  — город в Индиане.
 Гарретт — округ в Мэриленде.
  — боро в Пенсильвании.
  — город в Техасе.

См. также 
 Гарет